Banares kan syfta på följande platser:

Indien 

 Varanasi, ort, Uttar Pradesh,

Spanien 

 Bañares (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Bañares (kommun), La Rioja, Provincia de La Rioja, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar